Stallings peut faire référence à :

Patronyme 
 Josh Stallings (1958-), écrivain américain, auteur de roman policier ;
 Laurence Stallings (1894-1968), écrivain, dramaturge, scénariste et photographe américain ;
 Vernon Stallings (1891-1963), réalisateur et scénariste américain.

Toponyme 
 Stallings, ville américaine située dans l'État de Caroline du Nord.

Homonymie de patronyme